Lexeiba 1 – comune mauritano della regione di Gorgol (dipartimento di Kaédi)
Lexeiba 2 – comune mauritano della regione di Trarza (dipartimento di R'Kiz)